Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Dick Stockton e Roscoe Tanner che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Bob Hewitt 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Bob Hewitt (finale)

 Fred McNair /  Sherwood Stewart (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1976